Adamek ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Adamek (* 1950), deutsche Malerin und Objektkünstlerin
 Heinz P. Adamek (* 1944), österreichischer Jurist
 Karl Adamek (1910–2000), österreichischer Fußballspieler
 Karl Adamek (Musiker) (* 1952), deutscher Musiksoziologe
 Karl von Adamek (1838–1900), österreichischer Jurist und Zentralpräsident des Deutschen und Österreichischen Alpen-Vereins
 Klaudia Adamek (* 1999), polnische Sprinterin
 Leo Adamek (1914–2000), deutscher Politiker (CDU)
 Sascha Adamek (* 1968), deutscher investigativer Journalist, Autor und Filmemacher
 Thomas Adamek (* 1991), deutscher Schauspieler
 Tomasz Adamek (* 1976), polnischer Boxer

Adamek ist der Name folgender Orte:

 Adamek (Polen), Ortschaft der Gmina Stąporków, Powiat Konecki, Woiwodschaft Heiligkreuz

Adamek bezeichnet ferner:

 Adamekhütte, Alpenvereinshütte im Dachsteingebirge

Siehe auch:

 Adamec
 Adameck
 Adámek
 Adamik